Открытый чемпионат Ноттингема по теннису 2019 - ежегодный профессиональный теннисный турнир среди женщин, проводимый в июне в Ноттингеме (Великобритания) на травяных кортах. Относится к международной серии WTA с призовым фондом в 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. В 2018 году турнир состоялся с 10 по 16 июня 2019 года.

С 2017 года мужской турнир выбыл из Мирового Тура ATP и относится к серии ATP Challenger с призовым фондом около 127 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 27 Мая 2019.

Особая категория теннисисток 
1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
  Нэйкта Бэйнс
  Майя Люмсден 
  Кэти Суон 
2. Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Шелби Роджерс
3. Теннисистки, победители в квалификации:
  Даниэль Лао 
  Магдалена Френх
  Людмила Самсонова
  Эллен Перес
  Тара Мур
  Елена Габриэла Рузе
4. Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):
  Хлоэ Паке

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Ноттингем
Теннис
Июнь 2019 года